Владисла́в Ершо́в:
 Ершов, Владислав Иванович  (род. 1938) — российский учёный в области теории и практики листовой штамповки.
 Ершов, Владислав Николаевич (род. 1975) — российский военачальник, генерал-лейтенант.